Andreas Hecker ist der Name folgender Personen:

* Andreas Jakob Hecker (1746–1819), deutscher Pastor und Pädagoge
 Andreas Petrus Hecker (1709–1771), deutscher Pädagoge